Сайпанский инцидент () — футбольный скандал, разгоревшийся в мае 2002 года между капитаном сборной Ирландии Роем Кином и тренером Миком Маккарти. Название получил по острову Сайпан, где вела свою подготовку сборная Ирландии перед чемпионатом мира, который должен был пройти в Корее и Японии. В результате скандала Рой Кин был исключён из состава сборной, а общественное мнение по поводу виновников скандала разделилось.

Предыстория 
Остров Сайпан был выбран Футбольной ассоциацией Ирландии изначально в качестве базы для подготовки. По мнению руководства, он идеально подходил для игроков, которые устали после долгого сезона. Ожидалось, что игроки пройдут на нём все процедуры по восстановлению и затем отправятся в Японию для подготовки к турниру. Капитаном сборной Ирландии, которой предстояло играть на чемпионате мира, был полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин: Ирландия квалифицировалась на чемпионат мира 2002 года, заняв 2-е место в своей квалификационной группе зоны УЕФА и выиграв стыковые матчи против Ирана. С самого первого матча, проведённого в футболке сборной, Кин подвергал критике планы подготовки сборной к официальным встречам, а действия Футбольной ассоциации Ирландии считал непрофессиональными, обвиняя Джека Чарльтона и Мика Маккарти (тренеров сборной Ирландии, под руководством которых он выступал) во множестве инцидентов.

Кин, который говорил своему клубному наставнику Алексу Фергюсону, что хочет сыграть на чемпионате мира и собирается там бороться только за победу в турнире, остался недоволен выбранной базой и условиями общей подготовки сборной, которые не соответствовали его ожиданиям. Помимо этого, Кин раскритиковал условия перелёта для игроков (игрокам предоставили места второго класса, а руководству ФАИ — первого класса), стратегию сборной, поставленные цели, диету и даже уровень квалификации Маккарти как тренера. В автобиографии Кин писал, что перед отборочным матчем против Нидерландов игроков его сборной кормили сэндвичами с сыром, а рекомендуемые перед матчем блюда с макаронами просто не были доступны.

Скандал

Интервью о подробностях 
Уже 21 мая Кин пригрозил покинуть расположение сборной, но вскоре неожиданно раздумал. Ирландские СМИ, в основном телерадиокомпания RTÉ и несколько газет, сообщали о серьёзной напряжённости в расположении сборной. В связи с изоляцией острова от внешнего мира доподлинно не было известно, что было поводом для появления напряжённости, однако пресса обвиняла Кина. Газета Daily Star в течение месяцев постоянно публиковала критические статьи о Кине и подвергала сомнению его вклад в выступление сборной.

Ошибочно утверждается, что Кин согласился раскрыть подробности в первую очередь журналисту Тому Хамфрису из ирландской ежедневной газеты The Irish Times. Первым интервью у Кина взял Пол Киммедж из The Sunday Independent, а Хамфрис был допущен к интервью только с условием: не публиковать свою статью до тех пор, пока Киммедж не опубликует свою. Однако Хамфрис нарушил слово, рассчитывая первым опубликовать сенсационные подробности в The Irish Times. В статье Кин перечислил серию событий и фактов, из-за которых не мог больше оставаться в расположении сборной, в том числе и все условия подготовки ирландской сборной. Он открыто намекал на то, что подготовка была выгодна только руководству Футбольной ассоциации Ирландии, но не игрокам, и выразил серьёзные сомнения в компетентности руководства ФАИ и ирландского тренерского штаба.

Перепалка с Маккарти 

Статья The Irish Times вызвала большой резонанс в обществе, и Маккарти решил лично расспросить Кина: на встрече с командой он дал ему выпуск газеты и спросил: «Что всё это значит?», обвинив попутно его в симуляции травмы в серии плей-офф против Ирана перед ответным матчем. В ответ на это Кин в течение 10 минут поносил Маккарти, обвиняя его в абсолютной некомпетентности как игрока и отсутствии человеческих качеств.

Мик, ты лжец и ёбаный урод! Я тебя не ценил как игрока, не ценю как тренера и как человека. Ёбаный урод, да засунь себе свой чемпионат мира в жопу! Я с тобой работаю только потому, что ты как-то стал тренером нашей сборной! Засунь себе его под яйца.

По словам Мика Маккарти, Кин в течение 8 минут в грубой и прямой форме перечислял причины того, почему он не хочет играть у Маккарти: он заявлял, что специально пропускал товарищеские матчи и специально опоздал в расположение сборной, поскольку хотел играть за сборную Ирландии без Маккарти. В своём дневнике он писал:

Он [Кин] словно взорвался, и все в комнате оцепенели. Почти восемь минут он описывал меня словами на «п» и «х». И что как игрок я говно, и как тренер я говно, дерьмовый тренер. И пидорас я, и мудила. Он не уважал меня ни как тренера, ни как игрока. [...] Я ещё не видел, чтобы человек себя так вёл... Он ядовитый. Он продолжает оскорбления, припоминая ссору, которая была в Бостоне в 1992 году. Рой начинает меня доставать вопросом: «Ты меня напугать хочешь, не так ли?» [...] С меня хватило. Он пересёк черту... Я сказал ему, чтобы он убирался, а он в ответ предложил мне засунуть чемпионат мира мне в жопу. С этими словами он покидает комнату, а заодно и чемпионат мира.

На последующей пресс-конференции Мик Маккарти объявил об исключении Роя Кина из сборной. Нилл Куинн в автобиографии писал, что «10-минутная речь Роя Кина была клинической, яростной, расшатывавшей землю под ногами того, кто её слышал, и именно она вызвала потрясение в Ирландском обществе». При этом он осудил поведение Кина, заявив: «Он бросил нас в Сайпане, а не наоборот, и сам себя наказал больше всех, не вернувшись к нам». Никто из друзей по сборной не поддержал Кина публично, хотя некоторые лично ему признались, что поддерживали его. Кин в автобиографии отмечал, что к нему заходили в комнату Гари Брин и Дэвид Коннолли, а Стив Стонтон и Нилл Куинн также собирались поддержать позицию Кина, а не ФАИ. Стонтон позже получил капитанскую повязку после ухода Кина.

В сборной Роя Кина должен был заменить , однако когда Маккарти вызвал Хили в расположение сборной, уже наступил дедлайн и внести изменения в заявку сборной было нельзя.

Развязка 
Скандал оказался таким масштабным, что в дело вмешались не только СМИ, но и премьер-министр Патрик Ахерн, но примирения Кина и Маккарти не состоялось. В итоге Кин, покинувший расположение сборной, пропустил чемпионат мира, по итогам которого Ирландия выбыла в 1/8 финала, проиграв по пенальти Испании. Кин в интервью RTÉ признал, что если бы имел возможность вернуться в сборную, то мог бы это сделать.

Последствия

Отчёт Genesis 
Консалтинговое бюро Genesis получило заказ от Футбольной ассоциации Ирландии расследовать обстоятельства подготовки к чемпионату мира и подготовить отчёт. Сотрудники бюро, проведя расследование, признали правдивыми утверждения Кина: они обнаружили, что структура ФАИ не могла обеспечить правильное планирование и подготовить рекомендации для сборной. Однако полный отчёт так и не был опубликован. В отставку вскоре подал Брендан Ментон, генеральный секретарь ФАИ, но он отверг обвинения в том, что это было связано с деятельностью Genesis.

Отставка Маккарти 
Рой Кин сказал, что не будет играть за сборную Ирландии до тех пор, пока Маккарти ею руководит, и пожелал ему «гнить в аду». Маккарти руководил командой в начале отбора на чемпионат Европы 2004 года, однако после поражений от России со счётом 2:4 в гостях и от Швейцарии со счётом 1:2 дома Маккарти всё-таки был уволен, причём в матче со Швейцарией его освистывали с трибун болельщики. Ирландцам пришлось ждать следующего турнира ещё 10 лет, а Рой Кин вернулся 27 мая 2004 года в расположение сборной, сыграв против Румынии в товарищеском матче под руководством Брайана Керра. Через год он провёл прощальный матч за сборную, доведя число игр за Ирландию до 67, а в 2006 году окончательно завершил игровую карьеру.

Примирение 
В ноябре 2006 года Рой Кин и Мик Маккарти примирились, когда созвонились перед матчем своих клубов АПЛ «Вулверхэмптон Уондерерс» (тренер Мик Маккарти) и «Сандерленд» (тренер Рой Кин). Их рукопожатие стало объектом внимания британских СМИ. В апреле 2007 года в очередном матче сошлись команды Кина и Маккарти, и Кин высоко оценил работу Маккарти в клубе «Сандерленд». В декабре 2013 года на ITV4 вышел документальный фильм, в котором Рой Кин выразил сожаление по поводу своего исключения из сборной перед чемпионатом мира и признал, что должен был отодвинуть личные отношения с тренером на второй план ради успеха сборной, заявив, что поступком Роя была разочарована и его семья.

В поп-культуре 
В Ирландии Сайпанский инцидент назвали не иначе как «гражданской войной», которая, по словам The Irish Times, вызвала раскол между семьями, друзьями и даже коллегами по работе. В 2005 году был поставлен комедийный мюзикл «Я, Кино» () в Дублине авторства Артура Мэтьюза, Майкла Наджента и Пола Вудфула, в котором это обыгрывалось как история римского легиона, готовившегося к войне. Кин присутствовал на первом показе мюзикла, который показывали в Дублине до мая 2008 года. Более того, три актёра первого состава вскоре ушли после первых гастролей, в том числе и исполнитель главной роли Марио Розеншток. Из-за этого в газетах появились статьи об «искусстве как имитации жизни».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Saipan Incident - Table of Contents 

Сборная Ирландии по футболу
Чемпионат мира по футболу 2002
Марианские острова
Футбольные скандалы